Tschemeriwzi (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons mit etwa 5.300 Einwohnern (2014).

Tschemeriwzi liegt am Schwantschyk, einem 107 km langen Nebenfluss des Dnister 82 km südwestlich der Oblasthauptstadt Chmelnyzkyj.

Die 1518 erstmals erwähnte Ortschaft erhielt 1797 die Stadtrechte und 1959 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 
Der Rajon Tschemeriwzi, dessen Verwaltungszentrum die Ortschaft ist, befindet sich im Südwesten der Oblast. Er hat eine Fläche von 928 km² und eine Bevölkerungszahl von etwa 42.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte beträgt 46 Einwohner je km².

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Ersterwähnung 1518
Rajon Tschemeriwzi
Stadtrechtsverleihung 2019